Завита́я:

Населённые пункты 
 Завитая — село в Белоруссии.
 Завитая — станция ЗабЖД, Амурская область, г. Завитинск.

Реки 
 Завитая — река в Амурской области России, левый приток Амура.
 Завитая — река в Калининградской области России, левый приток Инструча.
 Завитая — река в Калининградской области России, левый приток Залесинки.